Deerfield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deerfield (Arkansas)
 Deerfield (Illinois)
 Deerfield (Indiana)
 Deerfield (Iowa)
 Deerfield (Kansas)
 Deerfield (Kentucky)
 Deerfield (Maryland)
 Deerfield (Massachusetts)
 Deerfield (Michigan)
 Deerfield (Minnesota)
 Deerfield (Missouri)
 Deerfield (New Hampshire)
 Deerfield (New Jersey)
 Deerfield (New York)
 Deerfield (Ohio)
 Deerfield (South Carolina)
 Deerfield (South Dakota)
 Deerfield (Tennessee)
 Deerfield (Virginia)
 Deerfield (Wisconsin), im Dane County
 Deerfield (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 Deerfield (Town, Waushara County), Town(ship) in Wisconsin
 Deerfield Acres (Tennessee)
 Deerfield Beach (Florida)
 Deerfield Center (Michigan)
 Deerfield Colony (Montana)
 Deerfield Estates (Virginia)
 Deerfield Heights (New York)
 Deerfield Parade (New Hampshire)
 Deerfield Village (Pennsylvania)

Personen:
 Lynn Deerfield (1950–2011), US-amerikanische Schauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Deerfield Texaco Service Station, in Deerfield, Kansas, ID-Nr. 07000603
 Old Deerfield Historic District in Deerfield, Massachusetts, ID-Nr. 66000774
 Deerfield Center Historic District, in Deerfield, New Hampshire, ID-Nr. 02000958
 Deerfield Pike Tollgate House, in Bridgeton, New Jersey, ID-Nr. 75001131
 Deerfield Presbyterian Church, in Seabrook, New Jersey, ID-Nr. 80002481

Siehe auch:
 Deerfield Township